Existuje více nositelů příjmení Jágr:

 Jaromír Jágr (* 1972) – český hokejista
 Jaromír Jágr starší (1940–2022) – bývalý prezident kladenského hokejového klubu, otec Jaromíra Jágra
 Jaroslav Jágr (* 1948) – český hokejový brankář
 Martin Jágr (* 1979) – český ragbista
 Miloslav Jágr (1927–1997) – český malíř a ilustrátor

Externí odkazy